Michael Rosing kan syfta på bland andra:

 Michael Rosing (skådespelare), norsk-dansk skådespelare
 Michael Rosing (diktare), dansk diktare och översättare

Se även 

 Michael Rosing Wiehe